Ма́ркус На́тан Бе́нт (; 19 мая 1978, Хаммерсмит, Лондон, Англия) — английский футболист, нападающий.

Биография 
Бент родился в Хаммерсмите, Лондон. Его родители имеют ямайское происхождение. Он учился в колледже Святого Павла в Санбери-на-Темзе.

Клубная карьера 
Он начал свою профессиональную карьеру в 1995 году в «Брентфорде», перед этим пройдя его молодёжную команду. Затем он защищал цвета английских «Кристал Пэлас», «Порт Вейл», «Шеффилд Юнайтед», «Блэкбёрн Роверс», «Ипсвич Таун», «Лестер Сити», «Эвертон», «Чарльтон Атлетик», «Уиган Атлетик», «Бирмингем Сити», «Мидлсбро», «Куинз Парк Рейнджерс», «Вулверхэмптон Уондерерс» и индонезийского «Митра Кукар».

За свою карьеру Маркус сыграл 574 матча за 15 различных команд, забив 113 голов. Общая трансферная стоимость его многочисленных переходов составила более 10 млн. фунтов стерлингов.

13 сентября 2017 года, в возрасте 39 лет, Бент подписал годичный контракт с клубом «Уик», выступающим в Southern Combination Football League, в которой участвуют полупрофессиональные и любительские команды. Хозяин клуба Родни Лэмптон сказал, что они с Маркусом были друзьями детства.

Международная карьера 
Бент провёл в мае 1998 года два матча за молодёжную сборную Англии, забив один гол.

Личная жизнь 
У Маркуса есть младший брат, Эллиот, который на десять лет моложе его, и также является футболистом. Эллиотт был игроком молодёжной команды «Фулхэма», а также выступал за клубы низших лиг Англии «Дорчестер Таун», «Уэллинг Юнайтед» и «Хэмптон энд Ричмонд Боро».

Бент был помолвлен с Келли Кларк, но позже они расстались, у пары есть общая дочь. Так же встречался с моделью Даниэль Ллойд и актрисой Джеммой Аткинсон, c которой он был короткое время помолвлен. После того как его карьера закончилась, Бент вошёл в нефтяной бизнес.

В сентябре 2015 года Бент был обвинён в драке и хранение наркотиков класса А, после того, как полиция использовала электрошокер во время ареста Маркуса в его доме в Эшере. В феврале 2016 года он признал себя виновным и приговорён судом к 1 году условно, 2-месячному комендантскому часу и 200-м часам обязательной неоплачиваемой работы. Четыре месяца спустя он был оштрафован на 385 фунтов стерлингов после того, как у него нашли кокаином в парке развлечений «Chessington World of Adventures».

Статистика

Достижения 
Индивидуальные
Игрок месяца английской Премьер-лиги: январь 2002 года («Ипсвич Таун»)

с «Блэкбёрн Роверс»
2-е место в Первом дивизионе Футбольной лиги и выход в Премьер-лигу: 2000/01

с «Бирмингем Сити»
2-е место в Чемпионшип и выход в Премьер-лигу: 2008/09

Примечания

Ссылки

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Митра Кукар»